

Кремлін — місто, штат Оклахома
 Кремлін — переписна місцевість, штат Монтана